Нью-Йорк 1924 — один из крупнейших международных шахматных турниров в 1-й четверти XX века проходивший с 16 марта по 19 апреля. 11 участников, в том числе чемпион мира X. Р. Капабланка и экс-чемпион мира Эм. Ласкер. Проводился в 2 круга; очерёдность тура определялась по жребию в день игры. В первых турах лидировал А. Алехин (2 очка из 2); в 3-м туре, проиграв Эм. Ласкеру, он уступил лидерство С. Тартаковеру. В 5-м туре Р. Рети нанёс сенсационное поражение Капабланке, который не проигрывал до этого с 1916. В 7-м туре лидерство захватил Эм. Ласкер, ставший победителем 1-го круга — 7½ очков. За ним следовали: Алехин — 6½ очков, Капабланка и Рети — по 6. Второй круг прошёл в остром соперничестве Эм. Ласкера и Капабланки; несмотря на проигрыш личной встречи (14-й тур), Эм. Ласкер сумел сохранить лидерство до конца турнира — 16 очков; 2-е место занял Капабланка — 14½ очков, 3-е — Алехин — 12.

Европейские шахматисты прибыли на пароходе «Кливленд». Турнир проходил в помещении отеля «Аламак».
16 марта в японском зале отеля состоялась жеребьёвка. Порядок туров не был намечен сразу, каждый день тянулся номер, с помощью которого устанавливали, который тур будет играться сегодня.

Было сыграно 110 партий.

Раздача призов 
Были выданы денежные призы:

Основные призы 
 1-й — 1500$ Эмануил Ласкер, Германия;
 2-й — 1000$ Хосе Рауль Капабланка, Куба;
 3-й — 750$ Александр Алехин, Россия;
 4-й — 500$ Френк Маршалл, США;
 5-й — 250$ Рихард Рети, Чехословакия.
Непризёры получили за каждую выигранную партию 25$ и за каждую ничью — половину этой суммы.

Призы за красоту игры 
 1-й приз за красоту игры (серебряный бокал от В. Ванса и 75$ от Альберта Леба) — Р. Рети за партию с Боголюбовым.
 2-й приз за красоту игры (50$ от Эбба Лэпдиса) — Ф. Маршаллу за партию с Боголюбовым.
 3-й приз за красоту игры (25$ от Эд. Торша) — Х. Р. Капабланке за партию с Эм. Ласкером.

Особые призы 
 Особый приз за лучший результат против призёров (40$ от турнирного комитета) поделен поровну между Мароци и Эд. Ласкером (по 3½ очка).
 1-й особый приз за лучшую партию среди непризёров (35$ от Эд. Торша) — С. Тартаковеру за партию с Ейтсом.
 2-й особый приз за лучшую партию среди непризёров (25$ от А. Леба) — Е. Боголюбову за партию с Тартаковером.
 Особый приз за лучшую защиту (25$ от Апплтона) — Е. Боголюбову за партию с Мароци.

Награды в конкурсе решения задач 
Медали любителям, показавшим лучшие результаты в конкурсе решения задач:
 1-й приз (золотая медаль) — И. Кэжден, Нью-Йорк.
 2-й и 3-й призы (серебряные медали) поровну — Джон Барри, Бостон и Альфред Шрёдер, Нью-Йорк.

Примечательные партии

Р. Рети — Е. Боголюбов 

1.Kf3 d5 2.c4 e6 3.g3 Kf6 4.Cg2 Cd6 5.0—0 0—0 6.b3 Ле8 7.Cb2 Kbd7 8.d4 c6 9.Kbd2 Ke4 10.K:e4 de 11.Ke5 f5 12.f3 ef 13.C:f3 Фс7 14.K:d7 C:d7 15.e4 e5 16.c5 Cf8 17.Фс2 ed 18.ef Лad8 19.Ch5 Ле5 20.C:d4 Л:f5 21.Л:f5 C:f5 22.Ф:f5 Л:d4 23.Лf1 Лd8 (см. диаграмму)

24.Cf7+ Kph8 25.Ce8, 1 : 0

Таблица

Литература 
 Алехин, А. А.; Международные шахматные турниры в Нью-Йорке (1924—1927 годов); 2-е издание; Москва, «Физкультура и спорт», 1989.

См. также 
 Нью-Йорк 1927

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире  на сайте chessgames.com

Нью-Йорк (шахматный турнир)
1924 год в Нью-Йорке
1924 год в шахматах
Март 1924 года
Апрель 1924 года
Спорт в США в 1924 году